é uma cidade central do Japão, capital da prefeitura de Ehime, localizada na ilha de Shikoku.

Em 1º de janeiro de 2005, a cidade tinha uma população estimada em 512 982 habitantes e uma densidade populacional de 1196 hab./km². Tem uma área total de 428,86 km².

Recebeu o estatuto de cidade em 15 de dezembro de 1889.

A  cidade é famosa pelas suas fontes termais, entre as quais se conta a Dogo Onsen, a mais antiga do Japão.

Em 1º de janeiro de 2005, as vilas de Hojo e Nakajima (do antigo distrito de Onsen) fundiram-se com Matsuyama. Em resultado desta fusão, a cidade passou a ter uma população estimada em 512 982 habitantes e uma densidade populacional de 1 196 habitantes por km². A área total passou a ser de 428,86 km².

Recebeu o estatuto de cidade em 15 de dezembro de 1889.

Cidades-irmãs 
  Sacramento, EUA
  Freiburg im Breisgau, Alemanha
  Pyeongtaek, Coreia do Sul

Referências

Ligações externas 
 Site oficial em japonês